Prominent bezeichnet:

 Prominent!, deutsches Boulevardmagazin
 Prominent (Unternehmen), deutsche Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Promi
 Prominenz (Begriffsklärung)